Utricularia bisquamata  — однолетнее плотоядное травянистое растение из рода Пузырчатка (Utricularia) семейства Пузырчатковых (Lentibulariaceae). Распространено в Южной Африке, где его можно найти в Анголе, Лесото, Намибии, и на Мадагаскаре. Естественные места обитания — сырые, песчаные и торфяные почвы на высоте до 2 250 м.

Классификация 
Вид Utricularia bisquamata входит в род Пузырчатка (Utricularia) семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

См. также 
 Виды рода Пузырчатка

Примечания

Литература 
 Taylor, Peter. (1989). The genus Utricularia: A taxonomic monograph. Kew Bulletin Additional Series XIV: London.

Флора Африки
Флора Мадагаскара
Пузырчатковые
Хищные растения